Mill Covered Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mill Covered Bridge (Lamoille County, Vermont), ID-Nr. 74000227
 Mill Covered Bridge (Orange County, Vermont), ID-Nr. 74000243